Samuel Hamilton "Hamby" Shore, kanadski profesionalni hokejist, * 12. februar 1886, Ottawa, Ontario, Kanada, † 14. oktober 1918, Ottawa, Ontario, Kanada. 

Shore je nekaj sezon igral za Ottawa Hockey Club, med drugim v obdobju njihove nepremagljivosti (obdobje "Silver Seven") od 1903 do 1906. Bil je vsestranski igralec, ki se je enako dobro znašel na krilu kot v obrambi, v zgodovino pa se je zapisal kot rover. Bil je žrtev epidemije gripe, zaradi katere je tudi umrl leta 1918.

Igralska kariera
Shore se je leta 1904 pridružil moštvu Ottawa Hockey Club, tedanjemu branilcu naslova zmagovalca Stanleyjevega pokala. Po eni sezoni in osvojenem Stanleyjevem pokalu je odšel v Winnipeg Seniors, a se vrnil v Ottawo za sezono 1906/07. Zatem se je vrnil v Winnipeg, kjer je igral kot profesionalec, za moštvi Winnipeg Maple Leafs in Winnipeg Strathconas. Igral je tudi na neuspešnem izzivu leta 1908 proti moštvu Montreal Wanderers. Sezono 1908/09 je zaradi bolezni izpustil. V sezoni 1909/10 se je vrnil v Ottawo, ki je do tedaj že bila profesionalni klub, in osvojil Stanleyjev pokal. Leta 1911 je še tretjič osvojil Stanleyjev pokal. 

Shore je bil najbolj poznan po svojem igranju s soigralcem Fredom Lakeom, s katerim sta tvorila siloviti dvojec pred vratarjem Percyjem LeSueurjem.

V Ottawi je ostal do oktobra 1918, ko je umrl zaradi epidemije španske gripe.

Pregled kariere

|-
| Ottawa Hockey Club
| OCHL
| 04/05
|
| 3
| 6
| 0
| 6
|
| 
|
| 1
| 2
| 0
| 2
| 
| 
|-
| Winnipeg Seniors
| MHL-Sr.
| 05/06
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pembroke Lumber Kings
| UOVHL
| 06/07
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| ECAHA
| 06/07
|
| 10
| 15
| 0
| 15
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Winnipeg Strathconas
| MHL-Pro.
| 07/08
|
| 14
| 23
| 0
| 23
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Winnipeg Maple Leafs
| MHL-Pro.
| 07/08
|
| 1
| 4
| 0
| 4
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Winnipeg Maple Leafs
| Stanleyjev pokal
| 07/08
|
| 2
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| colspan="2" |
| 08/09
| colspan="14" |
|-
| Ottawa Hockey Club
| CHA
| 09/10
|
| 2
| 2
| 0
| 2
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 09/10
|
| 12
| 6
| 0
| 6
|
| 44
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| Stanleyjev pokal
| 09/10
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 3
| 0
| 3
| 
| 6
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 10/11
|
| 16
| 7
| 0
| 7
|
| 53
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| Stanleyjev pokal
| 10/11
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 6
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 11/12
|
| 18
| 8
| 0
| 8
|
| 35
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| NHA zvezde
| Ekshib.
| 11/12
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 12/13
|
| 19
| 15
| 0
| 15
|
| 66
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 13/14
|
| 13
| 6
| 3
| 9
|
| 46
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 14/15
|
| 20
| 5
| 1
| 6
|
| 53
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 15/16
|
| 19
| 2
| 1
| 3
|
| 83
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 16/17
|
| 19
| 11
| 6
| 17
|
| 88
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 6
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 17/18
|
| 18
| 3
| 8
| 11
|
| 51
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 190
| bgcolor="#7FFF00" | 115
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 134
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 529
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 18
|}

Nagrade
 Izbran v Moštvo zvezd ECAHA, 1906/07.
 Član zvzed NHA na turneji po Britanski Kolumbiji proti PCHA moštvom, 1912.

Viri

Zunanje povezave

Kanadski hokejisti
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti Ottawa Hockey Club
Hokejisti Winnipeg Seniors
Hokejisti Pembroke Lumber Kings
Hokejisti Winnipeg Strathconas
Hokejisti Winnipeg Maple Leafs